

Localidades
Rockland (Wisconsin)
Rockland (Idaho)
Condado de Rockland
Ou ainda:
Clarence-Rockland

Desambiguações de topônimos